Ноле може да се отнася за:

 Ноле (), градче и община в Италия, регион Пиемонт, провинция Торино.
 Ноле () село и община във Франция, регион Бургундия-Франш Конте, департамент Кот д'Ор.
 Ноле () село и община във Франция, регион Бургундия-Франш Конте, департамент Ниевър.